Riechers ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Richardson.

Namensträger 
 August Riechers (1836–1893), deutscher Geigen- und Bogenbauer
 Christian Riechers (1936–1993), deutscher Politologe
 Helene Riechers (1869–1957), deutsche Schauspielerin
 Jens Riechers (* 1964), Rugbynationalspieler und Kommunalpolitiker
 Jörg Riechers (* 1968), deutscher Profisegler
 Käthe Riechers (1906–1964), deutsche Fürsorgerin
 Swantje Riechers (* 1991), deutsche Schauspielerin

Familienname